Эрлинг Евне (; род. 24 марта 1966 года, Лиллехаммер) — норвежский лыжник, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, победитель этапов Кубка мира. Наиболее успешно выступал в гонках классическим стилем.

В Кубке мира Евне дебютировал в 1987 году, в марте 1996 года одержал первую победу на этапе Кубка мира. Всего имеет на своём счету 3 победы на этапах Кубка мира. Лучшим достижением Евне в общем итоговом зачёте Кубка мира является 4-е место в сезоне 1996/97.

На Олимпиаде-1992 в Альбервиле занял 5-е место в гонке на 30 км классикой.

На Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере стал 5-м в гонке на 50 км классикой.

На Олимпиаде-1998 в Нагано стал чемпионом в составе эстафеты и выиграл серебро в гонке на 30 км классикой, кроме того занял 7-е место в гонке на 10 км классикой.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити стал 6-м в гонке на 15 км классикой и 10-м в гонке на 50 км классикой.

За свою карьеру принимал участие в пяти чемпионатах мира, на которых завоевал две золотые и две серебряные медали.

Примечания

Ссылки 
 
 

Лыжники Норвегии
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам
Победители Хольменколлена